Dan Jones peut désigner :
 Dan Jones, compositeur britannique ;
 , joueur de rugby à XV né en 1996.